Het provinciedistrict Nijvel, dat deel uitmaakt van arrondissement Nijvel in de Belgische Waals-Brabant, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Genepiën en Nijvel.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Genepiën omvat de gemeenten Genepiën en Villers-la-Ville.
 Het kieskanton Nijvel  omvat de gemeenten Eigenbrakel, Kasteelbrakel, Itter, Nijvel, Rebecq, Tubeke en Waterloo.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 16 van de 37 zetels van het kiesarrondissement Nijvel toegewezen.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Waals-Brabant werd vanaf 2012 herleid tot 37 (voorheen 56). Voorheen kreeg dit district 25 zetels.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Nijvel
 (*)1968: COMMUNIST PEKING (0,35%) / 1971: URB (0,51%) / 1974: URB (0,88%) / 1977: URB (0,16%), TPO (0,18%) / 1978: TPO (0,48%) / 1981: ECOLOS (0,98%), URD (0,47%), LRT-PLS (0,18%) / 1985: PLC (0,43%), UND (0,22%) / 1987: URD (0,39%), PLC (0,32%) / 1991: URD (0,17%), PFN/PCN (0,22%) /  2006: B.U.B. (0,50%) / 2012: DN (0,32%), MLD (0,56%) / 
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Nijvel
Nijvel